Епархия Рутаны () — епархия Римско-Католической церкви с центром в городе Рутана, Бурунди. Епархия Рутаны входит в митрополию Гитеги. Епархия Руйиги распространяет свою юрисдикцию на провинцию Рутана. Кафедральным собором епархии Рутаны является церковь святого Иосифа.

История 
17 января 2009 года Римский папа Бенедикт XVI издал буллу «Ad aptius provehendam», которой учредил епархию Рутаны, выделив её из епархий Бурури и Руйиги.

Ординарии епархии 
 епископ Бонавентюр Нахимана (17.01.2009 — по настоящее время).

Источник 
 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3
 Булла Ad aptius provehendam, AAS 101 (2009), стр. 81

Ссылки 
 Информация 
 Информация 

Католические епархии Бурунди